School’s Out steht für:
 School’s Out (Album), Album von Alice Cooper
 School’s Out (Lied), Lied von Alice Cooper
 Verweistitel des deutschen Films Schrei – denn ich werde dich töten!